

Patronymes 
Namestnikov (masculin ; ) ou Namestnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Namestnikov (1971-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladislav Namestnikov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe